Plusieurs affrontements entre les armées du Royaume-Uni et de la France se sont déroulés sur l'île de la Martinique ou au large de celle-ci.

 En , une flotte britannique commandée par John Harman attaque une flottille de 24 navires français commandée par La Barre stationnée devant Saint Pierre.
La tentative d'invasion de 1759 est une opération amphibie britannique qui échoue devant les défenses de Saint-Pierre.
L'invasion de 1762 voit la victoire du corps expéditionnaire britannique qui s'empare de l'île.
En 1779, un combat naval oppose l'escadre britannique de l'amiral Hyde Parker à trois vaisseaux aux ordres de La Motte Picquet à l'entrée de la baie de Fort-Royal.
En 1780, une bataille navale oppose au large de l'île la flotte britannique de l'amiral Rodney à la flotte française aux ordres du comte de Guichen.
En 1794, profitant des troubles révolutionnaires, les Anglais conquièrent l'île.
Les combats navals de la Martinique opposent en décembre 1808 plusieurs petits navires français à une division légère britannique effectuant le blocus de la Martinique.
En 1809, une opération amphibie britannique aboutit à la prise de l'île.